El Chote kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ochoa (ort), Veracruz, Pánuco, 
 El Chote, Jaltocán, 
 El Chote, Huejutla de Reyes, 
 El Chote, Papantla, 
 El Chote, Tantima, 

Robotskapade Mexikoförgreningar